Florinda – forma femminile del nome proprio di persona Florindo
Florinda – tragedia in cinque atti di Giovan Battista Andreini
Florinda – genere di ragni della famiglia Linyphiidae
Florinda – opera d'arte di Franz Xaver Winterhalter del 1853